Георги Мирев Гагалев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Георги Гагалев е роден в 1880 година в Прилеп, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. По-малък брат на Иван Гагалев. Влиза във ВМОРО и през 1903 година е четник на Петър Апостолов

През Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение, в четата на Кръстьо Гермов и по-късно в Сборна партизанска рота на МОО.

През Първата световна война е в редиците на 7-а рота на Шестдесет и трети пехотен полк. Загива на 29 ноември 1915 година.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Прилеп
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Загинали през Първата световна война
Починали в Богданци